Kplang steht für
Kplang (Sprache)
Kplang (Volk)